

Єлькино — присілок, Каширський міський округ, Московська область
 Єлькино — присілок, Сарапульський район, Удмуртія